Weiditz ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Weiditz (1498–1560), deutscher Maler, Medailleur, Bildschnitzer und Goldschmied
 Hans Weiditz (um 1500–1536), deutscher Graphiker für Holzschnitte

Weiditz (Königsfeld), ist ein Ortsteil der sächsischen Gemeinde Königsfeld